Цвијић (Гајица: Cvijić) је српско презиме. Може се односи на:

 Драгана Цвијић (1990– ), српска рукометашица
 Ђуро Цвијић (1896–1938), југословенски револуционар и публицист
 Јован Цвијић (1865–1927), српски научник
 Ранко Цвијић (1946– ), српски геолог
 Стјепан Цвијић (1905–1938), југословенски револуционар и политички радник

Референце 

Српска презимена